Košarka je u programu Univerzijade od drugog izdanja 1961. Nije bila zastupljena 1963., 1975. i 1989. godine.

Izdanja 

Univerzijada
Univerzijade